Эскадренный миноносец «Бэлдуин» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Seattle Tacoma Shipbuilding, Сиэтл 19 июля 1941 года. Спущен 14 июня 1942 года, вступил в строй 30 апреля 1943 года.

Выведен в резерв 20 июня 1946 года.

16 апреля 1961 года сел на грунт западнее мыса Montaun Point, штат Нью-Йорк, в результате обрыва троса при буксировке.

Из ВМС США исключён 1 июня 1961 года.

Поднят 4 июня 1961 года и затоплен на глубине 500 метров 5 июня 1961 года.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»